Die Football League First Division 1932/33 war die 41. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 1932 und endete am 6. Mai 1933.

Der FC Arsenal gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Aston Villa die zweite englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Wolverhampton Wanderers und Leeds United konnten die Klasse halten; stattdessen mussten die Bolton Wanderers und der FC Blackpool den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Stoke City und Tottenham Hotspur ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||22
||26
||21
||18
||23
||25
||22
||21
||23
||22
||24
||25
||24
||22
||24
||27
||27
||25
||25
||28
||24
||25

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1932/33 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler vom FC Arsenal hatten am Ende der Saison insgesamt 2871 Erstligaspiele bestritten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

Weblinks 
 England 1932-33 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1932/33
Fußballsaison 1932/33